De Primera División 1959/60 was de 29e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 13 september 1959 en eindigde op 17 april 1960. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Real Sociedad en Real Valladolid handhaafden zich na het spelen van degradatiewedstrijden.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1959/60